Диего Абелья Кальеха (; ) — мексиканский футболист, защитник клуба «Толука» на правах аренды выступающий за «Атлетико Морелия».

Клубная карьера 
Абелья — воспитанник клуба «Толука». 13 января 2018 года в матче против «Пуэблы» он дебютировал в мексиканской Примере. Летом 2019 года Абелья на правах аренды перешёл в «Пуэблу». 20 июля в матче против «Тихуана» он дебютировал за новую команду. 9 ноября в поединке против «Монаркас Морелия» Диего забил свой первый гол за «Пуэблу».

Международная карьера 
В 2019 году в составе олимпийской сборной Мексики Абелья принял участие в Панамериканских играх в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Панамы и Уругвая.

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»